

Музика 
 Українська кобза — народний музичний інструмент родини лютень, розповсюджений на Східній Україні. Відомі кобзи як безладові, так і з ладами (нав'язаними чи постійними металевими).
 Румунська кобза (кобоз) — безладовий народний лютневидний музичний інструмент, що популярний в Румунії, Молдові та Угорщині.
 Кобза Вересая — безладовий лютневидний інструмент, різновид кобзи. Таким іструментом користувався О.Вересай, звідки і назва.
 Кобза Павла Конопленка-Запорожця — лютневидний інструмент з ладами, різновид кобзи. Таким іструментом користувався П. Конопленко-Запорожець, звідки і назва.
 Кобза — українсько-канадське спільне підприємство, яке спеціалізувалося на музичній діяльності.
 Кобза — український музичний гурт.

Прізвище 
 Кобза Іван Іванович (1874—1928) — український громадський та військовий діяч доби І визвільних змагань.
 Кобза Ігор Іванович (*1956) — професор, завідувач кафедри шпитальної хірургії / хірургії № 2 (від 2000).

Інше 
 Кобза. Українці Росії — незалежний правозахисний сайт, присвячений українцям в Росії.

Див. також 
 Кобзар (значення)

Українські прізвища